Enrico De Seta – Disegnatore italiano.
Enrico De Seta – Politico italiano.